Il doppio dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonathan Erlich e Andy Ram erano i detentori del titolo,
ma Paul Hanley e Kevin Ullyett li hanno battuto in finale 7–6(4), 7–6(2).

Teste di serie

  Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno)
  Paul Hanley /  Kevin Ullyett (campioni

  Martin Damm /  Leander Paes (primo turno)
  Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2006
ATP Tour 2006